Az One Day in Your Life cím vonatkozhat a következőkre:

 One Day in Your Life, Michael Jackson egyik korai albuma
 One Day in Your Life, Anastacia egyik száma és az azonos című kislemez